Тасоба — название населённых пунктов в Казахстане:

 Тасоба — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Тасоба — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.